Буга:

Топоним 
 Буга — река в России, протекает в Республике Татарстан, Оренбургской области, Республике Башкортостан.
 Буга — город и муниципалитет в Колумбии.
 Буга — прежнее название села Долинное в Криулянском районе Молдавии.

Персоналии 
 Буга, Андрей Спиридонович (1743/44—1829) — подполковник Русской императорской армии греческого происхождения.
 Буга, Вера Петровна (род. 1935) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.
 Буга, Казимерас (1879—1924) — литовский языковед, профессор-филолог, исследователь литовского языка.
 Буга, Константин (род. 1985) — немецкий боксёр казахстанского происхождения.
 Буга, Наталья Николаевна (род. 1971) — советская и российская горнолыжница.
 Буга аль-Кабир (ум. 862) — военачальник на службе у халифата, одержавший победу над хазарами на Кавказе в 851 году.

Мифология 
 Буга (Бува, Боа) — в тунгусо-маньчжурской мифологии — верховное божество.

См. также 
 Бугага